Guglielmo Gonzaga (XIV secolo), figlio di Feltrino Gonzaga
 Guglielmo Gonzaga (?-1446), probabile figlio di Gianfrancesco Gonzaga
 Guglielmo Gonzaga (1538-1587), III duca di Mantova
 Guglielmo Domenico Gonzaga (1589-1591), figlio di Vincenzo I Gonzaga, IV duca di Mantova